Ditfurth steht für:
 Ditfurth (Adelsgeschlecht), deutsches Adelsgeschlecht (bekannte Namensträger siehe dort)

Damit verbunden ist der Ortsname:
 Ditfurt, Gemeinde im Landkreis Harz, Sachsen-Anhalt

Siehe auch:
 Dietfurt
 Dittforth